Boroštica est un toponyme qui peut désigner :
la Boroštica, une rivière du sud-ouest de la Serbie ;
Boroštica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Tutin, district de Raška.